Сакаи — многозначное слово. Чаще всего встречается как японская фамилия и географическое название.

Топоним 
 Сакаи — город в японской префектуре Осака.
 Сакаи — город в японской префектуре Фукуи.
 Сакаи — посёлок в Японии, находящийся в уезде Сасима префектуры Ибараки.

Фамилия 

 Сакаи, Ёсинори (1945—2014) — факелоносец на церемонии открытия Летних Олимпийских игр 1964 года, участник Азиатских игр.
 Сакаи, Ёсио (1910—?) — японский хоккеист на траве.
 Сакаи, Готоку (род. 1991) — японский футболист.
 Сакаи, Идзуми (1967—2007) — японская поп-певица.
 Сакаи, Иоанн (1835—1882) — японский врач, один из первых православных японцев.
 Сакаи, Кодзи (1885—1973) — японский военачальник.
 Сакаи, Масааки (род. 1946) — японский музыкант, актёр-комик и телеведущий, сын Сюндзи Сакаи.
 Сакаи, Масато (род. 1973) — японский актёр, сэйю.
 Сакаи Масахиса (?—1570) — самурай.
 Сакаи, Наоки (род. 1975) — японский футболист.
 Сакаи, Норико (род. 1971) — японская поп-певица.
 Сакаи, Ричард (род. 1954) — американский продюсер.
 Сакаи, Сабуро (1916—2000) — японский военно-морской лётчик-истребитель, ас.
 Сакаи, Сино (род. 1990) — японская пловчиха на спине.
 Сакаи, Стен (род. 1953) — американский автор комиксов.
 Сакаи, Сюндзи (1913—1968) — японский актёр-комик, «Бог Комедии».
 Сакаи Тадааки (1813—1873) — даймё.
 Сакаи Тадаё (1572—1636) — даймё.
 Сакаи Тадакацу (1587—1662) — даймё.
 Сакаи Тадакацу (Сёнай) (1594—1647) — даймё.
 Сакаи Тадакиё (1624—1681) — даймё.
 Сакаи Тадамоти (1725—1775) — даймё.
 Сакаи Тадацугу (1527—1596) — японский военачальник.
 Сакаи Тадаюки (1770—1828) — даймё.
 Сакаи, Такаси (1887—1946) — генерал-лейтенант Японской императорской армии.
 Сакаи, Томоюки (род. 1979) — японский футболист.
 Сакаи, Тосио (1920—1983) — японский игрок в го.
 Сакаи Тосихико (1871—1933) — японский социалист, общественный деятель и публицист.
 Сакаи, Хидэюки (род. 1973) — японский игрок в го.
 Сакаи, Хироки (род. 1990) — японский футболист.
 Сакаи, Хироко (род. 1978) — японская софтболистка, олимпийская чемпионка.
 Сакаи Хоицу (1761—1828) — японский художник.

См. также 
 Сакаиминато
 Сакаиде